Das Copa Colsanitas 2000 war ein Damen-Tennis-Sandplatzturnier in Bogotá. Es war Teil der WTA Tour 2000 und fand vom 5. bis 13. Februar 2000 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2000
2000